

Муніципалітети у Франції 
 Конда () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Канталь
 Конда () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот

Інше 
 Конда — річка у Ханти-Мансійському автономному окрузі Росії, ліва притока Іртиша (басейн Обі).